De Corrida van Houilles (Corrida pédestre internationale de Houilles) is een hardloopwedstrijd over 10 km, die in Houilles (een voorstad van Parijs), Frankrijk wordt gehouden. Het evenement vindt jaarlijks plaats in december.

In 2014 kreeg de 10 km de status van IAAF Silver Label Road Race en behoort daarmee tot de belangrijkste 10 kilometer wegwedstrijden in de wereld.

Geschiedenis 
De Corrida van Houilles werd opgericht in 1972 door Alexandre Joly, de toenmalige voorzitter van het Festival Comité die zich liet inspireren door de internationale Silvesterloop in Sao Paulo. De eerste wedstrijd werd gehouden over 9,6 km.

In 1992 werd de wedstrijd goedgekeurd voor de kwalificatie van de kampioenschappen van Frankrijk over 10 km. In 1974 won de eerste buitenlander, de Pool Bronislaw Malinowski, olympisch kampioen op de 3000 steeple. Vanaf 1995 werd de afstand verlengd naar de internationaal gangbare 10 kilometer.

Parcours 
Het parcours bestaat uit drie ronden door Houilles. De start is op het Place du 14 Juillet en de finish op het Place Michelet.

Winnaars uit België en Nederland 
De wedstrijd bij de vrouwen is vijfmaal gewonnen door een Belgische: Francine Peeters (1983), Ria Van Landeghem (1985), Ingrid Delagrange (1985, 1986) en Linda Milo (1987 en 1989).Bij de mannen heeft de Nederlandse atleet Jos Hermens eenmaal gewonnen (in 1975).

Parcoursrecords 
 mannen: Imane Merga  27.47 (2010)
 vrouwen: Viola Kibiwot  31.14 (2016)

Winnaars

Andere wegwedstrijden in Frankrijk 
 Halve marathon van Parijs
 Halve marathon van Lille
 Marseille-Cassis
 20 km van Parijs

Atletiekwedstrijd in Frankrijk
Hardloopwedstrijd over 10 kilometer
Sportevenement in Île-de-France
Sport in Yvelines
Houilles